Антонио Бланко:
* Бланко, Антонио — аргентинский футболист, участник Кубка Америки-1917
 Бланко, Антонио (род. 2000) — испанский футболист.